Cette page recense les différents usage du mot phrase :

grammaire et langage 
 Phrase :
 Phrase complexe : phrase à la structure complexe.
 Phrase secrète :
 Phrase historique :
 Petite phrase : court extrait de discours ou une brève citation publique, destinée à marquer les esprits et être reprise dans les médias.
 Phrase fétiche ou phrase culte : phrase ou expression reconnue par son énonciation répétée.
 Mot-phrase : mot constituant une phrase à lui seul (par exemple : Bonjour !).

musique 
 Une phrase, partie d'une ligne mélodique.
 Le phrasé, la façon d'exécuter les différentes phrases musicales.
 sonorité et phrasé :

sport 
 Phrase d'armes : terme d'escrime qui désigne l'enchaînement des actions offensives, défensives et contre-offensives réalisées lors d'un assaut.